Глинке () — многозначный термин.

Топоним 
 Глинке — коммуна в Германии, в земле Мекленбург-Передняя Померания.

Фамилия 
 Глинке, Манфред (род. 1954) — немецкий шахматист.